Тринадцатиле́тняя война́ (, , также известна в западной литературе как «Война городов») 1454—1466 годов — война между Польским королевством и Тевтонским орденом за доминирование в Восточном Поморье. В результате войны Польское королевство получило выход к Балтийскому морю.

История 
21 февраля 1440 года в городе Мариенвердере был образован Прусский союз. В него вошли поморские города, враждебные Тевтонскому ордену, а также низшее рыцарство Пруссии и Поморья. Союз отказался от повиновения тевтонским рыцарям и 4 февраля 1454 года было поднято восстание. Войска союза освободили от рыцарей города и крепости Данциг, Торунь, Эльбинг, Кёнигсберг и др. Польский король Казимир IV объявил о включении земель Прусского союза в состав своего королевства. Польское шляхетское ополчение вступило на эти земли, но в сентябре 1454 года было разбито под Хойницем. Поддержку Ордену в войне оказывали немецкие княжества, в частности Бранденбург, а также Дания.

Перелом в войне наступил после победы польского войска под руководством Петра Дунина в битве под Жарновцем в 1462 году и уничтожения тевтонского флота кораблями Прусского союза в морской Битве в Вислинском заливе в 1463 году. 

Война закончилась Торуньским миром 1466 года, по которому Польша вернула часть своих земель и получила выход к Балтийскому морю. Тевтонский орден признал себя польским вассалом.

Литература 
 
 
 

Войны XV века
Войны Тевтонского ордена